RBC Records — лос-анджелеський незалежний інтернет-лейбл, менеджерська компанія. Президенти: Бен Ґроссі, Браян Шефтон. Надає повний набір послуг (дистриб'юція, продаж, маркетинг, онлайн-реклама, радіо й відео промоція, менеджмент продукту, творчі послуги тощо) артистам та інді-лейблам, бувши альтернативою великим корпораціям. У 2013 RBC Records анонсували початок виробництва й розповсюдження фільмів під брендом RBC Films. Загальний наклад проданих релізів становить понад 6 млн.

Теперішні артисти 
 Big Hud (Big Boie Music Group/RBC)
 Cappadonna (RBC)
 Chief Keef (Glo Gang/RBC)
 D-Bo
 Da Underdawgz
 Hoodsta Rob
 Ink Shadows
 Keak da Sneak
 Krayzie Bone (BTNH Worldwide/RBC)
 Layzie Bone (Harmony Howse/BTNH/RBC)
 Method Man (Def Jam/RBC)
 Pac Div
 Philthy Rich (Livewire/RBC)
 Skeme
 Tech N9ne (Strange Music/RBC)
 Webbie (Trill Entertainment/RBC)
 The Regime (Smoke-A-Lot/RBC)
 Yukmouth (Smoke-A-Lot/RBC)

Дискографія 

2007
 Spider Loc — West Kept Secret: The Prequel
2008
 Krayzie Bone — The Fixtape Vol. 1: Smoke on This
2009
 Krayzie Bone — The Fixtape Vol. 2: Just One Mo Hit
 Yukmouth — The West Coast Don
2010
 B-Real — The Harvest
 Krayzie Bone — The Fixtape Vol. 3: Lyrical Paraphernalia
 Thug Lordz — Thug Money
 Yukmouth — Free at Last
2011
 Krayzie Bone — The Fixtape Vol. 4: Under the Influence
 Layzie Bone — The Definition
 Layzie Bone — The Meaning
 Pac Div — The DiV
 Webbie — Savage Life 3
2012
 C-Bo — Orca
 Cashis — The Art of Dying
 Pac Div — GMB
 Keak da Sneak — CheddarCheeseISay
2013
 Cappadonna — Eyrth, Wynd and Fyre
 Goondox — Welcome to the Goondox
 Krayzie Bone — Quick Fix: Less Drama. More Music. (Level 1)
 Philthy Rich — N.E.R.N.L. 2
 Tech N9ne — Something Else
 The Regime — Dragon Gang
2014
 Beeda Weeda — Bass Rock Babies
 C-Bo — OG Chronicles
 Lil Mouse — Michael Mouse Myers
 Philthy Rich та Messy Marv — Philthy Rich vs Messy Marv
 Нові Новак — One Size Fits All
2015
 Big K.R.I.T. — All My Life
 C-Bo — The Mobfather 2 (Organized Crime Edition)
 Canibus і Bronze Nazareth — Time Flys, Life Dies… Phoenix Rise
 Chief Keef — Bang 3 (бокс-сет)
 Chief Keef — Finally Rollin 2
 Chief Keef — Sorry 4 the Weight
 Krayzie Bone — Chasing the Devil

Посилання

Примітки
 
 

Американські лейбли звукозапису
Хіп-хоп лейбли звукозапису